Mark Crowe peut faire référence à :

 Mark Crowe, concepteur américain de jeux vidéo,
  (1965-), footballeur britannique.